Il doppio del torneo di tennis Aryamehr Cup 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ion Țiriac e Guillermo Vilas che hanno battuto in finale Bob Hewitt e Frew McMillan 1-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (finale)

  Ion Țiriac /  Guillermo Vilas (campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Aryamehr Cup 1977